Bakerstown steht für:
 Bakerstown (Florida), Ort im Volusia County, Florida, USA
 Bakerstown (Pennsylvania), Ort im Allegheny County, Pennsylvania, USA
 Bakerstown Station, Station im Allegheny County, Pennsylvania, USA

Siehe auch:
 Bakertown